Klingman ist der Familienname folgender Personen:

 Lynzee Klingman (* 1943), US-amerikanische Filmeditorin
 Moogy Klingman (1950–2011), US-amerikanischer Musiker und Produzent